Dienstverweigerung steht für:
 Kriegsdienstverweigerung
 Denial of Service